Константин Станишев може да се отнася за:

 Константин Наков Станишев (1840 – 1900), български просветен деец;
 Константин Димитров Станишев (1877 – 1957), български лекар и общественик.
 Константин Атанасов Станишев (р. 1897), български офицер, полковник